Nandy steht für:

 Nandy, französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Nandy (Sängerin) (* 1992), tansanische Schauspielerin, Sängerin und Songwriterin

Nandy ist der Familienname folgender Personen:

 Akash Nandy (* 1997), malaysischer Rennfahrer
 Ashis Nandy (* 1937), indischer Psychologe und Soziologe
 Lisa Nandy (* 1979), britische Politikerin, Abgeordnete im Unterhaus für Wigan
 Nikhil Nandy (1932–2020), indischer Fußballspieler